Miejscowości w Polsce:
 Wiatrołuża Druga
 Wiatrołuża Pierwsza
 Wiatrołuża – rzeka